Café society, término usado para referirse a la gente privilegiada.
 Café Society, club nocturno de Nueva York.
 Café Society (película de 1995).
 Café Society (película de 2016).